Sugár István (?–1914) labdarúgó-játékvezető
Sugár István (1904–1991) atléta 
Sugár István (1917–1999) helytörténész
 Sugár István (1942– ) műkorcsolyázó, sportorvos, sportvezető
Sugár István (?– ) színművész